Als Irische Brigade wurden eine Reihe von militärischen Einheiten mit aus Irland stammenden Angehörigen in Armeen fremder Nationen bezeichnet:

 Die Irische Brigade der französischen Armee, eine 1691 aufgestellte Einheit, die 1791 aufgelöst wurde.
 Die San Patricios, auch als irisches Bataillon oder Brigade bezeichnet, die während des Mexikanisch-Amerikanischen Kriegs 1846–1848 auf Seiten Mexikos kämpften. 
 Die Irische Brigade der US Army, eine 1861 aus irischen Immigranten gebildete Einheit, die auf Seiten der Nordstaaten am Amerikanischen Bürgerkrieg teilnahm und u. a. in der Schlacht von Gettysburg zum Einsatz kam.
 Das Irische Georgia Regiment (Irische Brigade) der Confederate States Army, eine ebenfalls aus Immigranten gebildete Einheit unter Brigadegeneral Thomas R. R. Cobb. Kämpfte bei der Schlacht von Fredericksburg u. a. gegen die o. g. Irische Brigade der Unionstruppen.
 Die Irische Transvaal-Brigade, die im Burenkrieg (1899–1902) auf Seiten der Buren gegen die Briten kämpfte.
 Die Irish Tyneside Brigade, eine im Ersten Weltkrieg aufgestellte Einheit der British Army, die u. a. 1916 in der Schlacht an der Somme zum Einsatz kam.
 Die Irische Brigade, die im Ersten Weltkrieg auf Anregung Roger Casements aus britischen Kriegsgefangenen gebildet wurde und auf deutscher Seite kämpfen sollte. Die Truppe umfasste nicht mehr als 56 Mann und kam nie zum Einsatz. 
 Die Irish Brigade, eine aus mit dem Faschismus sympathisierenden Iren gebildete Einheit, die während des Spanischen Bürgerkriegs (1936–1939) auf Seiten von Franco kämpfte.
 Eine  Irische Brigade kämpfte während des spanischen Bürgerkriegs auf Seiten der Republik. 
 Irische Soldaten stehen bis heute in den Diensten der British Army, siehe Irish Guards.

Siehe auch:
 Irish Defence Forces, irische Streitkräfte